L'équipe de Tunisie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs tunisiens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB).

Historique 
À l'opposé des autres sports collectifs, où la Tunisie est bien positionnée à l'échelle régionale, l'équipe de Tunisie de basket-ball n'a pas réussi à étoffer son palmarès de trophées même si au niveau continental elle peut s'estimer parmi les pays les plus récompensés.

Finaliste du championnat d'Afrique tenu au Maroc en 1965, quatre fois troisième et deux fois quatrième, la Tunisie ne réussit à devenir championne africaine de la discipline qu'en 2011 sans pour autant tenir son rang puisque, lors de l'édition suivante, elle se trouve reléguée au .

Au niveau arabe, le palmarès est plus étoffé avec quatre titres de champions, en 1981, 1983, 2008 et 2009, une deuxième place et trois troisièmes places.

Le , elle remporte pour la première fois le championnat d'Afrique de basket-ball et se qualifie pour les Jeux olympiques de 2012.

En 2017, la Tunisie remporte son deuxième championnat d'Afrique en battant le Nigeria 77-65 en finale. Elle conserve son titre en 2021 en battant en finale la Côte d'Ivoire sur le score de 78 à 75.

Le , la Tunisie perd la finale de la coupe arabe des nations contre le Liban (69-72) aux Émirats arabes unis.

Parcours 
Parcours de l'équipe de Tunisie de basket-ball en compétitions internationales

Effectif actuel 

 Légende : 1 (meneur), 2 (arrière), 3 (ailier), 4 (ailier fort), 5 (pivot)

Entraîneurs 
L'irrégularité des résultats de l'équipe nationale a entraîné une grande instabilité du staff technique, que ce soit au niveau des entraîneurs ou de la direction technique. Les entraîneurs qui se sont succédé à la tête de l'équipe nationale depuis l'indépendance sont donc très nombreux :

Notes et références

Voir aussi 
 Équipe de Tunisie féminine de basket-ball
 Fédération tunisienne de basket-ball

Basket-ball en Tunisie
Tunisie
Basket-ball